Viktor Larsson (eller liknande stavningar) kan syfta på flera personer:

 Victor Larsson  (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare född 2000
 Viktor Larsson i Halmstad (1863-1908), liberal publicist och riksdagsledamot
 Viktor Larsson (1869–1950) (1869-1950), socialdemokratisk riksdagsledamot och statsråd
 Victor Larsson (1894–1976), socialdemokratisk riksdagsledamot
 Viktor Larsson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare född 1986